Hartsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hartsville (Indiana)
Hartsville (South Carolina)
North Hartsville
Hartsville (Tennessee)